

Personnalités 
Henri  est un nom porté par plusieurs souverains européens :

Empereur ou rois 
 Henri  (1050–1106), roi de Germanie puis empereur romain germanique de 1084 à 1106
 Henri  (1367–1413), roi d'Angleterre de 1399 à 1413
 Henri  (1425–1474), roi de Castille et de Léon de 1454 à 1474
 Henri  (1553–1610), roi de France de 1589 à 1610 et roi de Navarre (1572-1610) sous le nom de Henri III.

Princes, ducs, comtes 
 Henri , duc de Carinthie de 1122 à 1124
 Henri  le Juste (1257-1290), duc de Cracovie de 1288 à 1290
 Henri  de Głogów dit « Henri  le Fidèle » (1292-1342), duc de Głogów et de Żagań de 1309 à 1342
 Henri IV de Sully (1282-1336), baron de Châlus, grand bouteiller de France, grand trésorier du royaume sous Philippe V le Long
 Henri IV d'Anhalt-Bernbourg, prince d'Anhalt-Bernbourg de 1354 à 1374.

Fiction 
Henri IV est le titre de plusieurs œuvres :
 Henri IV (Henry IV) est une pièce du dramaturge anglais William Shakespeare :
 Henri IV (première partie), une pièce historique de William Shakespeare qui a vraisemblablement été écrite en 1596 ou au début de 1597,
 Henri IV (deuxième partie), une pièce de théâtre historique de William Shakespeare qui a été inscrite au Registre des Libraires le  et publiée la même année sous le titre The seconde parte of the history of kinge Henry the IIIIth with the humours of Sir John Falstaff, written by master Shakespeare ; 
 Henry IV, un téléfilm de Richard Eyre tiré de la pièce en 2012 ; 
 Henri IV (Enrico IV) est une pièce du dramaturge italien Luigi Pirandello (1922) ;
 Henri IV, un film de Giorgio Pàstina tiré de la pièce en 1943 ;
 Henri IV, le roi fou, un film de Marco Bellocchio tiré de la pièce en 1984 ;
 Henri IV, un téléfilm de Jeannette Hubert en 1981 ;
 Henri IV, le bien-aimé, une pièce écrite et mise en scène par Daniel Colas ; elle se joue au Théâtre des Mathurins à Paris en France ;
 La Partie de chasse de Henri IV, comédie de Charles Collé (1709-1783) ;
 Henri 4, un film de Jo Baier (2010).

Autres 
Le nom du roi de France Henri IV a inspiré plusieurs dénominations.

Toponymie 
À Paris, les endroits suivants portent son nom : 

 Le boulevard Henri-IV ;
 Le port Henri-IV ;
 Le quai Henri-IV ;
 Le lycée Henri-IV.

Ailleurs, on recense :

L’autoroute Henri- (autoroutes 73 et 573), à Québec;

 Le château Henri IV à Bergerac.

Marine 
Son nom a aussi servi à baptiser des navires :

 le cuirassé  ;
 le navire de ligne Henri IV.

Architecture 
Le  est un style d'architecture en cours sous le règne de ce roi de France et de Navarre.

Homonymie dynastique